Улица Дзержинского () в Ленинском районе города Могилёва, в историческом центре города.

История 
Планировка современной улицы не совпадает с исторической, на участке от улицы Крыленка до улицы Яцына она проходит параллельно бывшему 2-му Краснопольскому переулку. Современный облик улицы начал формироваться в 1950-х годах. Назван в 1952 году в честь Ф. Э. Дзержинского.

Расположение 
Ориентирован с севера на юг. Находится между краем левого берега реки Дубровенки и параллельной ей улицей Первомайской. Начинается с улицы Крыленка, пересекает улицу Яцина, а с востока примыкает к Комиссариатскому переулку и переулку Тани Карпинской, после пересечения с которым переходит в Красный переулок. Длина 530 м.

Дома 

Преимущественное строительство 5-, 6-, 7-этажных жилых домов.

 № 1 (ул. Крыленки, 8) — Могилевская областная библиотека им. В. И. Ленина.
 № 6 — бывший детский сад № 8.
 № 7 — Областной центр повышения квалификации руководителей и специалистов управления жилищно-коммунального хозяйства Могилевского облисполкома (архитектор М. Янчик). Построено здание Кустского информационно-вычислительного центра Министерства энергетики и газа БССР.
 № 7А — банк БелВЭБ.

Примечания

Литература 
 Дзержинского улица // Могилёв. Энциклопедический справочник / Гл. редактор И. П. Шамякин. — Мн. : БелСЭ им. П. Бровки, 1990. — 472 с. ISBN 5-85700-028-9
 Архитекторы Советской Белоруссии: Биогр. справочник / Союз архитекторов БССР; Сост. В. И. Аникин и др.. — Мн.: Беларусь, 1991. — 262 с. — ISBN 5-338-00611-1

Объекты, названные в честь Феликса Дзержинского
Улицы Могилёва